Duke Kahanamoku – nuotatore e surfista statunitense soprannominato "The Big Kahuna"
The Big Kahuna – film di John Swanbeck del 1999
Big Kahuna Burger – marca di fantasia di hamburger presente nei film di Quentin Tarantino
Big Kahuna – serie di videogiochi prodotti da Reflexive Entertainment

Pagine correlate 
Kahuna